Diego de Almagro (conquistador), een Spaans veroveraar
Diego de Almagro (Atacama), een Chileense gemeente